ISF steht als Abkürzung für:

 Initiative Sozialistisches Forum, ein antideutscher Freiburger Arbeitskreis
 Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 Institut für Schweißtechnik und Fügetechnik der RWTH Aachen
 Institut für Seenforschung in Langenargen am Bodensee
 Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung, siehe ISF München
 International School Sport Federation, Ausrichter der Schulweltmeisterschaft
 International School Frankfurt Rhein-Main
 International Seed Federation, ein globaler Interessenverband der Saatgutindustrie
 International Snowboarding Federation, der ehemalige Weltverband im Snowboardsport
 International Stabilization Force, eine multinationale, militärische Eingreiftruppe in Osttimor
 Internationale Seefahrer-Föderation, siehe International Maritime Confederation

ÍSF steht für:
 Ítróttasamband Føroya, Sportverband der Färöer

Abkürzung